Huntersville (Caroline du Nord)
 Huntersville (Indiana)
 Huntersville (Maryland) 
 Huntersville (Minnesota)
 Huntersville (New York)
 Huntersville (Ohio) 
 Huntersville (Virginie) 
 Huntersville (Virginie Occidentale)